Enchiridion di Epitteto – opera di Arriano
 Enchiridion – opera di Sesto Pomponio
 Enchiridion – opera di Tirannio Rufino
 Enchiridion – opera di Agostino d'Ippona
 Enchiridion Biblicum
 Enchiridion symbolorum
 Enchiridion Vaticanum